Wożonko – komedia polska z 2003 roku w reżyserii Abelarda Gizy.

Film opowiada o grupie dresiarzy, którzy chcą zdobyć pieniądze na wakacje, niekoniecznie uczciwą pracą. Wpadają na pomysł porwania dziecka dla okupu. Za sprawą pomyłki porywają chłopca z domu dziecka. Jakby tego było mało, dwóch płatnych zabójców także dostało zlecenie na porwanie tego samego dziecka.

Linki zewnętrzne 
 

Polskie filmy komediowe
Filmy w reżyserii Abelarda Gizy
Polskie filmy z 2003 roku